Henry Vane (1. hrabia Darlington)
 Henry Vane (2. hrabia Darlington)
 Henry Vane (książę Cleveland)

Zobacz też